Masawa kan syfta på:

Geografi

Eritrea 

 Massawa, regionhuvudort, Norra rödahavsregionen,

Kenya 

 Mount Elgon, berg, 

Robotskapade Eritreaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar